Пуертас Куатас има више значења:

 Пуертас Куатас, Субестасион Електрика (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Пуертас Куатас (Мазамитла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пуертас Куатас (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуертас Куатас (Текуала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику